Slovo či zkratka ALU nebo Alu může mít více významů:

 Aritmeticko-logická jednotka
 Alu sekvence – druh repetitivní DNA
 recyklační zkratka hliníku
 sopka v Etiopii viz Alu (sopka)